Camille Godelle (1804-1874), personnalité politique française ;
 Camille Godelle (1832-1899), son fils, personnalité politique française.